Deutsche Akademie der Wissenschaften Leopoldina, de Duitse nationale academie van wetenschappen;
893 Leopoldina, een planetoïde;
Aula Leopoldina, een in barokstijl ingerichte ruimte binnen het academiegebouw van de Universiteit van Wrocław;
Leopoldina (vlinder), een geslacht van vlinders

Personen 
Leopoldine van Oostenrijk (1797 - 1826), aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Portugal en keizerin van Brazilië;
Maria Leopoldina van Oostenrijk (1632 - 1649), keizerin van het Heilige Roomse Rijk;
Leopoldina van Brazilië (1847 - 1871), ook wel Leopoldina van Brangança genoemd, prinses van Brazilië;
Louise Leopoldina van Nassau-Dietz (1695 - 1758), prinses van Nassau-Dietz;

Plaatsen 
Leopoldina (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais;
Santa Leopoldina, gemeente in de Braziliaanse staat Espírito Santo;
Colônia Leopoldina, gemeente in de Braziliaanse staat Alagoas.